Cabrero se poate referi la:
Cabrero (Cáceres), oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura.
Cabrero, Chile, oraș în regiunea Biobío, Chile.